Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Meghann Shaughnessy, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Elena Likhovtseva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2001
Hambourg
Tennis en Allemagne en 2001
Tennis en avril 2001
Tennis en mai 2001